

Patronyme 

 Bernard Galais (1921-2009), harpiste et compositeur français ; 
 Jennifer Galais (née en 1992), athlète française, spécialiste des épreuves de sprint.

Œuvre 

 14, rue de Galais, un feuilleton télévisé québécois diffusé entre 1954 et 1957.